Михаи́л Пана́рин:
 Панарин, Михаил Михайлович (род. 1983) — российский шахматист.
 Панарин, Михаил Петрович (1918—1943) — старшина, Герой Советского Союза.